Oldboy steht für:
 Oldboy (2003), südkoreanischer Spielfilm
 Oldboy (2013), US-amerikanisches Remake des südkoreanischen Films